Ženská dvouhra ITS Cup 2019 probíhala v polovině července 2019. Do singlové soutěže olomouckého tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček, z nichž se osm probojovalo z kvalifikace. Obhájkyní titulu byla francouzská hráčka Fiona Ferrová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 24letá česká tenistka Jesika Malečková, jež ve finále zdolala o rok mladší tureckou tenistku İpek  Soyluovou, která byla na turnaji jako čtvrtá nasazená, po dvou setech, poměrem 6–3 a 6–4. Na ženském okruhu ITF World Tennis Tour si 395. hráčka žebříčku připsala osmý singlový titul a zároveň druhý na českém území. Jesika Malečková tak pomstila krajanky  Denisu Allertovou a Johanu Markovou.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 ITS Cup 2019  na stránkách Mezinárodní tenisové federace

ITS Cup
Tenis v Česku v roce 2019
ITF Women's World Tennis Tour 2019